Die einundzwanzigste Staffel der deutschen Seifenoper Schloss Einstein für Kinder und Jugendliche umfasst 26 Episoden (Folgen 897–922).

Episoden

Weblinks 
  (PDF, 6 MB)

Schloss Einstein 20
21